Luis Fernando Montoya puede referirse al:

 Luis Fernando Montoya (1956-2018), actor colombiano.
 Luis Fernando Montoya (1957- ), entrenador colombiano.